Osoby:
 Christoph Waltz – austriacki aktor
 Gustavus Waltz – niemiecki śpiewak
 Hanna Gronkiewicz-Waltz – polska polityk
 Ian Waltz – niemiecki lekkoatleta
 Kenneth Waltz – amerykański naukowiec

Zobacz też:
 Psychotic Waltz
 The Black Waltz
 The Last Waltz
 Walc
 Walz